cURL — (распространяемая по лицензии MIT) кроссплатформенная служебная программа командной строки, позволяющая взаимодействовать с множеством различных серверов по множеству различных протоколов с синтаксисом URL.

Оригинальным автором является Даниэль Стенберг. Общее число разработчиков — 6.

С приходом обновления Redstone 4 «April 2018 Update» (версия 1803) для Windows 10 программа cURL была включена в состав этой операционной системы.

Возможности 
Программа cURL может автоматизировать передачу файлов или последовательность таких операций. Например, это хорошее средство для моделирования действий пользователя в веб-обозревателе.

Программа поддерживает протоколы: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, SFTP, Telnet, DICT, LDAP, а также POP3, IMAP и SMTP. Также cURL поддерживает сертификаты HTTPS, методы HTTP POST, HTTP PUT, загрузку на FTP, загрузку через формы HTTP.

Поддерживаемые методы аутентификации: базовая, дайджест, NTLM и Negotiate для HTTP, а также Kerberos для FTP.

Возможно возобновление передачи файла с места обрыва (при поддержке протоколом), туннелирование через HTTP-прокси, поддержка HTTP-Cookie.

cURL — это не офлайн-браузер типа HTTrack и он не может целиком загрузить содержимое сайта.

Библиотека Libcurl 
Libcurl — это библиотека API для передачи, которую разработчики могут встроить в свои программы; cURL действует как автономная обёртка для библиотеки libcurl. libcurl используется, чтобы обеспечить возможность передачи файлов (адресуемых с помощью URL) многочисленным приложениям (как открытым, так и коммерческим).

Для libcurl имеются модули интеграции (bindings, привязки) для работы с более чем 30 языками программирования.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Руководство
 Документация для libcurl на русском

Утилиты Unix
Свободные менеджеры загрузок
Свободные FTP-клиенты
Библиотеки Си